Kalle Berglund kan syfta på:

Kalle Berglund (född 1925), svensk konstnär och författare
Kalle Berglund (född 1983), svensk innebandyspelare
Kalle Berglund (född 1996), svensk medeldistanslöpare